Матч за звание чемпиона Франции по стоклеточным шашкам между действующим чемпионом Исидором Вейсом и претендентом на это звание Альфредом Молимаром состоялся в Париже с 25 февраля по 3 марта 1912 года. Матч игрался на большинство из 20 партий, но в итоге было сыграно только 15 партий. После седьмой партии счёт в матче был равный, а затем Молимар неожиданно выиграл шесть партий подряд. Итоговый счёт: +7-1=7 в пользу Молимара, который стал новым чемпионом Франции. Из-за позиции Французской шашечной федерации (Fédération des Damistes Français) в матче не разыгрывался титул чемпиона мира, несмотря на то, что на момент матча Вейс был его обладателем. В наши дни этот матч по своему значению нередко ставят в один ряд с соревнованиями на первенство мира.

Таблица матча

Партии матча
Первая партия

Вейс (белые) - Молимар (чёрные)

1. 31-27 18-23 2. 33-28 20-24 3. 39-33 24-29 4. 33x24 19x39 5. 28x19 14x23 6. 44x33 10-14 7. 50-44 12-18 8. 44-39 7-12 9. 39-34 5-10 10. 49-44 14-19 11. 44-39 10-14 12. 37-31 1-7 13. 41-37 17-21 14. 31-26 15-20 15. 26x17 11x31 16. 36x27 7-11 17. 46-41 12-17 18. 41-36 8-12 19. 33-28 2-8 20. 39-33 20-24 21. 37-31 4-10 22. 47-41 10-15 23. 41-37 14-20 24. 43-39 20-25 25. 48-43 17-22 26. 28x17 11x22 27. 31-26 22x31 28. 36x27 24-29 29. 33x24 19x30 30. 35x24 23-28 31. 32x23 18x20 32. 37-32 13-18 33. 39-33 9-13 34. 42-37 20-24 35. 32-28 12-17 36. 37-32 8-12 37. 43-39 3-8 38. 27-21 16x27 39. 32x21 6-11 40. 21-16 15-20 41. 16x7 12x1 42. 38-32 8-12 43. 32-27 25-30 44. 34x14 13-19 45. 14x23 18x38 46. 39-33 38x29 47. 40-34 29x40 48. 45x34 12-18 Ничья

Вторая партия

Молимар (белые) - Вейс (чёрные)

1. 34-30 20-25 2. 32-28 25x34 3. 39x30 18-23 4. 37-32 15-20 5. 30-25 20-24 6. 44-39 10-15 7. 41-37 12-18 8. 40-34 7-12 9. 50-44 2-7 10. 34-29 23x34 11. 39x30 18-23 12. 44-39 12-18 13. 49-44 7-12 14. 46-41 17-21 15. 31-26 12-17 16. 36-31 14-20 17. 25x14 9x20 18. 30-25 4-9 19. 25x14 9x20 20. 41-36 24-30 21. 35x24 20x29 22. 33x24 19x30 23. 28x19 13x24 24. 31-27 8-13 25. 39-33 18-23 26. 44-40 23-28 27. 33x22 17x28 28. 26x17 11x31 29. 36x27 30-35 30. 32x23 35x44 31. 43-39 44x33 32. 38x20 15x24 33. 23-19 24-30 34. 19x8 3x12 35. 37-32 5-10 36. 32-28 12-18 37. 28-22 18-23 38. 22-17 1-7 39. 42-38 23-28 40. 47-42 30-34 41. 38-32 28x37 42. 42x31 34-39 43. 45-40 10-14 44. 27-22 14-19 45. 31-27 19-24 46. 17-12 7x18 47. 22x13 24-30 48. 13-8 30-35 49. 40-34 39x30 50. 8-3 35-40 51. 3-17 40-45 52. 17-50 6-11 Ничья

Третья партия

Вейс (белые) - Молимар (чёрные)

1. 32-27 18-23 2. 38-32 12-18 3. 43-38 17-21 4. 49-43 21-26 5. 33-28 7-12 6. 39-33 23-29 7. 34x23 18x29 8. 33x24 20x29 9. 44-39 1-7 10. 50-44 19-24 11. 39-33 24-30 12. 35x24 29x20 13. 43-39 20-24 14. 40-34 14-20 15. 45-40 20-25 16. 27-22 10-14 17. 31-27 14-20 18. 34-29 5-10 19. 40-34 24-30 20. 28-23 10-14 21. 36-31 11-17 22. 22x11 6x17 23. 41-36 17-21 24. 47-41 13-19 25. 48-43 19x28 26. 33x22 12-18 27. 22x13 8x19 28. 29-23 19x28 29. 32x23 21x32 30. 38x27 20-24 31. 23-18 3-8 32. 42-38 14-19 33. 27-22 16-21 34. 38-33 8-12 35. 44-40 12x23 36. 33-28 23x32 37. 37x28 26x37 38. 41x32 19-23 39. 28x19 24x13 40. 22-17 21x12 41. 40-35 9-14 42. 35x24 14-19 43. 34-30 25x34 44. 39x30 4-9 45. 30-25 19x30 46. 25x34 13-19 47. 43-39 19-24 48. 36-31 15-20 49. 31-27 20-25 50. 32-28 9-13 51. 46-41 13-19 52. 41-37 12-18 53. 37-32 18-23 54. 39-33 7-11 55. 27-21 24-30 56. 34-29 23x34 57. 21-17 11x22 58. 28x17 34-40 59. 17-11 40-44 60. 11-6 44-50 61. 33-28 50x11 62. 6x17 2-7 63. 32-27 30-34 64. 27-21 34-39 65. 21-16 39-44 Белые сдались

Четвёртая партия

Молимар (белые) - Вейс (чёрные)

1. 34-30 20-25 2. 32-28 25x34 3. 39x30 15-20 4. 37-32 20-25 5. 44-39 25x34 6. 39x30 17-21 7. 41-37 11-17 8. 50-44 7-11 9. 44-39 21-26 10. 40-34 1-7 11. 30-25 17-21 12. 34-30 11-17 13. 30-24 19x30 14. 25x34 7-11 15. 47-41 14-20 16. 49-44 10-15 17. 44-40 5-10 18. 33-29 20-25 19. 39-33 2-7 20. 29-23 18x29 21. 33x24 10-14 22. 34-30 25x34 23. 40x29 14-19 24. 38-33 19x30 25. 35x24 17-22 26. 28x17 11x22 27. 32-27 21x32 28. 37x17 12x21 29. 42-37 9-14 30. 29-23 14-20 31. 33-29 7-12 32. 31-27 21x32 33. 37x28 6-11 34. 48-42 4-9 35. 42-37 11-17 36. 43-38 9-14 37. 38-33 17-21 38. 45-40 12-17 39. 37-31 26x37 40. 41x32 8-12 41. 36-31 12-18 42. 23x12 17x8 43. 28-23 8-12 44. 31-27 13-18 45. 46-41 20-25 46. 40-34 3-9 47. 33-28 14-20 48. 41-37 9-14 49. 28-22 21-26 50. 22x13 14-19 51. 23x14 20x18 52. 32-28 12-17 53. 37-32 16-21 54. 27x16 26-31 55. 32-27 31x33 56. 29x38 18-23 57. 38-32 17-22 58. 16-11 22-28 59. 32-27 28-33 60. 11-7 23-29 61. 34x23 33-38 62. 7-1 38-43 63. 27-22 43-49 Ничья

Пятая партия

Вейс (белые) - Молимар (чёрные)

1. 33-28 18-23 2. 31-27 20-24 3. 38-33 17-21 4. 43-38 12-18 5. 37-31 21-26 6. 49-43 26x37 7. 42x31 7-12 8. 47-42 14-20 9. 41-37 12-17 10. 34-29 23x34 11. 40x29 17-21 12. 31-26 19-23 13. 28x30 20-25 14. 26x17 11x31 15. 36x27 25x23 16. 46-41 6-11 17. 41-36 11-17 18. 37-31 2-7 19. 33-28 9-14 20. 28x19 14x23 21. 39-33 10-14 22. 44-39 7-12 23. 45-40 4-9 24. 40-34 17-21 25. 50-44 15-20 26. 34-30 5-10 27. 30-25 10-15 28. 33-29 23x34 29. 39x30 18-23 30. 44-39 14-19 31. 25x14 9x20 32. 39-34 20-24 33. 31-26 15-20 34. 26x17 12x21 35. 38-33 13-18 36. 43-38 20-25 37. 36-31 8-12 38. 33-29 24x33 39. 38x29 12-17 40. 31-26 18-22 41. 27x18 23x12 42. 32-28 12-18 43. 29-24 18-23 44. 24x13 23x32 45. 30-24 21-27 46. 24-19 17-21 47. 26x17 27-31 48. 19-14 31-36 49. 14-10 36-41 50. 42-38 32x43 51. 48x39 41-47 52. 17-12 25-30 53. 34x25 47-29 54. 12-8 3x12 55. 10-5 12-18 56. 13x22 29-45 57. 39-33 45-50 58. 5-28 50-45 59. 25-20 16-21 60. 20-15 45-34 61. 15-10 34-48 62. 10-4 48-26 63. 28-32 26-42 64. 32x16 42x29 65. 4-10 29-24 66. 10-15 24-47 67. 22-18 47-41 68. 18-13 41-14 69. 15-29 14-3 70. 29-23 Чёрные сдались

Шестая партия

Молимар (белые) - Вейс (чёрные)

1. 34-30 19-23 2. 30-25 20-24 3. 33-28 13-19 4. 40-34 8-13 5. 34-30 2-8 6. 39-33 17-21 7. 31-26 14-20 8. 25x14 9x20 9. 26x17 12x21 10. 30-25 10-14 11. 44-39 4-9 12. 36-31 7-12 13. 50-44 11-17 14. 31-27 6-11 15. 37-31 21-26 16. 41-36 26x37 17. 42x31 1-6 18. 47-42 24-29 19. 33x24 20x29 20. 39-33 14-20 21. 33x24 20x29 22. 44-39 17-22 23. 28x17 12x21 24. 31-26 5-10 25. 26x17 11x31 26. 36x27 10-14 27. 39-33 14-20 28. 33x24 20x29 29. 43-39 15-20 30. 25x14 19x10 31. 49-44 9-14 32. 44-40 3-9 33. 40-34 29x40 34. 45x34 14-20 35. 38-33 10-14 36. 33-28 14-19 37. 39-33 20-24 38. 34-30 6-11 39. 42-38 8-12 40. 48-43 11-17 41. 43-39 17-21 42. 46-41 23-29 43. 30-25 12-17 44. 41-37 29-34 45. 39x30 18-22 46. 27x18 13x22 47. 37-31 21-26 48. 28-23 Ничья

Седьмая партия

Вейс (белые) - Молимар (чёрные)

1. 34-30 17-21 2. 31-26 20-25 3. 26x17 25x34 4. 39x30 12x21 5. 36-31 21-26 6. 44-39 11-17 7. 50-44 7-12 8. 40-34 1-7 9. 44-40 7-11 10. 32-28 14-20 11. 31-27 17-22 12. 28x17 11x31 13. 41-36 20-24 14. 36x27 15-20 15. 33-28 20-25 16. 46-41 18-23 17. 37-32 12-18 18. 41-37 8-12 19. 37-31 26x37 20. 42x31 2-7 21. 39-33 10-15 22. 31-26 5-10 23. 27-21 16x27 24. 32x21 23x32 25. 38x27 10-14 26. 43-38 3-8 27. 47-42 4-10 28. 38-32 18-22 29. 27x18 12x23 30. 49-43 23-29 31. 34x23 19x39 32. 30x19 13x24 33. 43x34 14-19 34. 48-43 9-13 35. 34-29 24x33 36. 35-30 25x34 37. 40x38 15-20 38. 43-39 20-24 39. 32-28 10-15 40. 42-37 15-20 41. 37-31 20-25 42. 39-34 13-18 43. 31-27 18-23 44. 28-22 8-13 45. 45-40 13-18 46. 22x13 19x8 47. 38-33 23-28 48. 33x22 24-30 49. 34-29 30-34 50. 40-35 34x23 51. 22-18 23x12 52. 27-22 7-11 53. 21-17 12x21 54. 26x17 8-13 55. 17-12 11-17 56. 12x21 13-19 57. 21-17 19-24 58. 17-12 24-29 59. 12-8 29-33 60. 8-2 33-38 61. 2-24 38-43 62. 24-29 43-49 63. 29-45 25-30 Ничья

Восьмая партия

Молимар (белые) - Вейс (чёрные)

1. 34-29 20-24 2. 29x20 15x24 3. 32-28 18-23 4. 40-34 23x32 5. 37x28 12-18 6. 41-37 7-12 7. 34-30 1-7 8. 45-40 18-23 9. 37-32 10-15 10. 30-25 13-18 11. 40-34 8-13 12. 34-30 2-8 13. 46-41 17-21 14. 31-26 11-17 15. 36-31 7-11 16. 31-27 14-20 17. 25x14 9x20 18. 41-37 20-25 19. 47-41 25x34 20. 39x30 5-10 21. 37-31 10-14 22. 44-39 15-20 23. 30-25 24-30 24. 35x15 4-10 25. 15x4 23-29 26. 33x24 19x30 27. 25x34 13-19 28. 4x22 19-23 29. 28x10 17x46 30. 26x17 12x32 31. 38x27 46x5 32. 43-38 5-41 33. 34-30 41-36 34. 39-34 11-17 35. 50-45 17-21 36. 48-43 21x32 37. 38x27 36-41 38. 42-37 41x21 39. 43-38 21x43 40. 49x38 16-21 41. 30-24 21-26 42. 24-19 26x37 43. 19-14 3-9 44. 14x12 37-41 45. 12-7 41-46 46. 7-2 46-14 47. 38-33 14-3 48. 2-16 3-20 49. 34-29 20-15 50. 16-43 6-11 51. 43-25 15-10 52. 29-24 11-17 53. 33-29 10-41 54. 25-43 17-22 55. 24-20 41-46
56. 20-15 46-41 57. 45-40 41-46 58. 40-35 46-41 59. 29-24 41-23 60. 43-38 23-37 61. 38-43 37-48 62. 43-16 48-37 63. 16-38 37-41 64. 38-33 22-27 65. 33-47 41-46 66. 47-36 27-32 67. 36-47 46-37 68. 47-29 37-48 69. 24-19 48-31 70. 19-14 31-36 71. 29-42 36-47 72. 42-48 47-33 73. 14-9 33-17 74. 9-3 Чёрные сдались

Девятая партия

Вейс (белые) - Молимар (чёрные)

1. 33-28 18-23 2. 31-27 12-18 3. 39-33 7-12 4. 37-31 20-24 5. 34-30 17-21 6. 44-39 14-20 7. 30-25 21-26 8. 25x14 9x20 9. 40-34 26x37 10. 42x31 24-29 11. 33x24 20x40 12. 45x34 15-20 13. 41-37 10-14 14. 50-45 5-10 15. 49-44 10-15 16. 44-40 23-29 17. 34x23 18x29 18. 47-42 19-24 19. 28-22 4-9 20. 46-41 20-25 21. 32-28 12-17 22. 37-32 1-7 23. 41-37 7-12 24. 31-26 17-21 25. 26x17 12x21 26. 37-31 21-26 27. 42-37 8-12 28. 48-42 2-8 29. 39-33 24-30 30. 35x24 29x20 31. 22-18 12x23 32. 28x10 15x4 33. 40-34 4-10 34. 32-28 20-24 35. 27-22 10-14 36. 22-18 13x22 37. 28x17 11x22 38. 33-28 22x33 39. 38x20 8-13 40. 20-15 13-19 41. 34-29 9-13 42. 45-40 25-30 43. 40-35 3-9 44. 35x24 19x30 45. 43-39 30-35 46. 39-34 13-19 47. 42-38 9-13 48. 15-10 14x5 49. 31-27 13-18 50. 38-33 6-11 51. 37-32 11-17 52. 34-30 35x24 53. 29x20 18-23 54. 33-28 23-29 55. 36-31 26x37 56. 32x41 5-10 57. 28-22 17x28 58. 20-14 29-33 59. 14x32 33-39 60. 32-28 39-44 Белые сдались

Десятая партия

Молимар (белые) - Вейс (чёрные)

1. 34-30 20-25 2. 32-28 25x34 3. 39x30 15-20 4. 37-32 20-24 5. 44-39 18-23 6. 41-37 17-21 7. 40-34 12-18 8. 31-27 7-12 9. 45-40 14-20 10. 30-25 10-15 11. 25x14 9x20 12. 37-31 21-26 13. 50-45 26x37 14. 42x31 4-9 15. 47-42 5-10 16. 46-41 10-14 17. 34-30 20-25 18. 49-44 25x34 19. 40x20 15x24 20. 44-40 2-7 21. 42-37 12-17 22. 27-22 18x27 23. 32x12 23x32 24. 37x28 7x18 25. 41-37 11-17 26. 37-32 6-11 27. 39-34 1-6 28. 34-29 14-20 29. 40-34 17-21 30. 31-26 11-17 31. 34-30 20-25 32. 29x20 25x14 33. 45-40 14-20 34. 30-24 20x29 35. 33x24 19x30 36. 35x24 9-14 37. 40-35 3-9 38. 36-31 18-22 39. 48-42 22x33 40. 38x29 13-18 41. 35-30 8-13 42. 30-25 14-19 43. 24-20 19-23 44. 29-24 23-28 45. 32x12 17x8 Чёрные сдались

Одиннадцатая партия

Вейс (белые) - Молимар (чёрные)

1. 31-27 18-23 2. 36-31 12-18 3. 33-28 17-21 4. 39-33 21-26 5. 44-39 7-12 6. 41-36 20-24 7. 34-30 14-20 8. 30-25 10-14 9. 49-44 1-7 10. 47-41 4-10 11. 27-22 18x27 12. 31x22 12-18 13. 37-31 26x37 14. 42x31 18x27 15. 31x22 7-12 16. 41-37 12-18 17. 46-41 18x27 18. 32x21 16x27 19. 37-32 11-16 20. 32x21 23x32 21. 38x27 19-23 22. 41-37 6-11 23. 37-31 24-30 24. 25x34 23-29 25. 34x23 13-18 26. 23x12 8x37 27. 43-38 14-19 28. 39-34 9-13 29. 44-39 2-8 30. 50-44 8-12 31. 33-28 12-18 32. 28-22 18-23 33. 34-30 10-14 34. 30-25 20-24 35. 39-33 23-28 36. 44-39 28x17 37. 33-28 13-18 38. 38-33 18-23 39. 27-22 23x32 40. 22-18 17-21 41. 40-34 21-26 42. 45-40 26-31 43. 36x38 37-41 44. 33-28 41-46 Белые сдались

Двенадцатая партия

Молимар (белые) - Вейс (чёрные)

1. 34-30 20-24 2. 40-34 14-20 3. 30-25 19-23 4. 25x14 10x19 5. 45-40 5-10 6. 50-45 10-14 7. 32-28 23x32 8. 37x28 18-23 9. 42-37 23x32 10. 37x28 12-18 11. 41-37 7-12 12. 46-41 2-7 13. 37-32 17-21 14. 41-37 12-17 15. 34-29 7-12 16. 29x20 15x24 17. 40-34 4-10 18. 34-29 10-15 19. 29x20 15x24 20. 31-26 18-23 21. 37-31 14-20 22. 44-40 20-25 23. 40-34 12-18 24. 49-44 24-30 25. 35x24 19x30 26. 28x19 13x24 27. 34-29 1-7 28. 29x20 25x14 29. 45-40 30-35 30. 40-34 14-20 31. 44-40 35x44 32. 39x50 8-13 33. 50-45 13-19 34. 45-40 3-8 35. 40-35 9-14 36. 31-27 8-13 37. 33-29 20-25 38. 38-33 14-20 39. 35-30 20-24 40. 29x20 25x14 41. 33-29 19-23 42. 47-42 13-19 43. 43-38 Чёрные сдались

Тринадцатая партия

Вейс (белые) - Молимар (чёрные)

1. 31-26 17-21 2. 26x17 12x21 3. 32-27 21x32 4. 38x27 19-23 5. 43-38 11-17 6. 37-31 7-12 7. 41-37 6-11 8. 46-41 1-6 9. 49-43 14-19 10. 37-32 17-21 11. 33-28 21-26 12. 41-37 9-14 13. 39-33 23-29 14. 34x23 18x29 15. 33x24 20x29 16. 44-39 19-24 17. 27-22 14-20 18. 39-34 16-21 19. 34x23 24-30 20. 35x24 20x27 21. 31x22 12-18 22. 50-44 18x27 23. 37-31 26x37 24. 42x22 10-14 25. 47-42 8-12 26. 28-23 12-17 27. 32-28 13-19 28. 38-32 11-16 29. 22x11 6x17 30. 42-37 4-9 31. 40-34 9-13 32. 34-30 2-7 33. 48-42 7-12 34. 36-31 21-26 35. 31-27 17-22 36. 27x20 15x35 37. 23x14 35-40 38. 44x35 3-9 39. 14x3 12-17 40. 3x21 16x49 41. 28-23 49-27 42. 23-19 27-9 43. 37-32 26-31 44. 35-30 5-10 45. 32-28 9-25 46. 30-24 25-9 47. 24-20 9x25 48. 19-13 25-3 49. 45-40 10-14 50. 28-22 3-26 51. 42-38 31-36 52. 40-34 36-41 53. 34-29 41-47 54. 38-33 Белые сдались

Четырнадцатая партия

Молимар (белые) - Вейс (чёрные)

1. 34-30 19-24 2. 30x19 14x23 3. 39-34 13-19 4. 44-39 8-13 5. 32-28 23x32 6. 37x28 2-8 7. 41-37 20-24 8. 46-41 10-14 9. 37-32 18-23 10. 41-37 12-18 11. 34-29 23x34 12. 40x20 15x24 13. 45-40 5-10 14. 40-34 10-15 15. 49-44 14-20 16. 44-40 20-25 17. 50-45 7-12 18. 31-27 1-7 19. 37-31 4-10 20. 47-41 10-14 21. 41-37 17-22 22. 28x17 11x22 23. 31-26 22x31 24. 36x27 18-23 25. 27-21 16x27 26. 32x21 12-18 27. 37-32 6-11 28. 32-27 11-16 29. 21-17 8-12 30. 17x8 3x12 31. 42-37 23-28 32. 33x22 24-29 33. 34x23 19x17 34. 48-42 18-22 35. 27x18 13x22 36. 37-31 16-21 37. 38-32 7-11 38. 31-27 22x31 39. 26x37 17-22 40. 39-33 22-27 41. 42-38 11-16 42. 35-30 25x34 43. 40x29 14-19 44. 45-40 19-24 45. 29x20 15x24 46. 43-39 9-14 47. 39-34 14-20 48. 40-35 20-25 49. 34-29 21-26 50. 32x21 16x27 51. 29x20 25x14 52. 35-30 12-17 53. 33-28 14-19 54. 30-25 19-24 55. 28-23 17-22 56. 37-32 26-31 57. 32x21 22-27 58. 21x32 31-36 59. 32-27 36-41 60. 27-22 41-46 61. 23-18 46-41 62. 18-12 Ничья

Пятнадцатая партия

Вейс (белые) - Молимар (чёрные)

1. 31-26 17-21 2. 26x17 12x21 3. 36-31 21-26 4. 31-27 19-23 5. 33-28 14-19 6. 39-33 10-14 7. 44-39 5-10 8. 34-30 20-25 9. 39-34 15-20 10. 49-44 20-24 11. 37-31 26x37 12. 42x31 7-12 13. 41-37 1-7 14. 47-42 14-20 15. 46-41 10-14 16. 41-36 4-10 17. 31-26 11-17 18. 37-31 7-11 19. 34-29 23x34 20. 30x39 10-15 21. 27-21 16x27 22. 31x22 18x27 23. 32x21 11-16 24. 40-34 16x27 25. 28-23 19x28 26. 33x11 6x17 27. 34-30 25x34 28. 39x10 15x4 29. 42-37 2-7 30. 37-31 17-22 31. 48-42 13-18 32. 45-40 18-23 33. 40-34 8-13 34. 44-39 23-28 35. 38-33 7-11 36. 50-44 12-18 37. 35-30 11-17 38. 43-38 13-19 39. 30-25 27-32 40. 25x21 32x43 41. 39x48 28x50 42. 34-29 3-8 43. 31-27 22x31 44. 36x27 50-6 45. 42-37 8-12 46. 21-16 12-17 47. 48-42 6-1 48. 27-22 17x28 49. 16-11 1x45 50. 11-6 45-1 51. 42-38 9-13 52. 37-31 28-33 53. 38x29 1x45 54. 26-21 45-1 55. 21-17 13-19 56. 17-11 Ничья

Литература 
 Match Molimard-Weiss // «Le Damier Universel». — № 31. — 1.04.1912. — p. 107

Примечания

Ссылки

См. также 

Спортивные соревнования в Париже